Geografia:
 Coma d'Amitges (la Vall de Boí)
 Coma d'Amitges (Espot)